Сантяго Канисарес е испански футболен вратар. Най-известен е с изявите си за Валенсия и испанския национален отбор. Признат от привържениците за най-великия вратар в историята на Валенсия. С националния отбор е участник на три световни и три европейски първенства и е записал 46 мача.

Кариера 
Канисарес започва кариерата си в Реал Мадрид. В първия си период в кралския клуб играе предимно за дублиращия отбор - Реал Мадрид Кастиля. През това време е даван под наем на Елче и Мерида. През 1991/92 е титулярен страж на Мерида при дебютното участие на клуба в Сегунда Дивисион. През 1992 г. преминава в Селта Виго. Там Канисарес се утвърждава като първи избор на вратата и достига до националния отбор на Испания. В първата си среща за Ла Фурия Сантяго влиза като резерва, след като Андони Субисарета получава червен картон. Канисарес попада в състава на националния отбор за Мондиал 1994 и записва един мач срещу Република Корея.

След световното в САЩ, Канисарес се завръща в Реал Мадрид. Там обаче не успява да пребори конкуренцията на Пако Буйо и Бодо Илгнер. Сантяго е титуляр през по-голямата част от сезон 1997/98, в който Реал печели Шампионската лига. Освен най-престижния клубен турнир, Канисарес печели два пъти Примера дивисион и веднъж Суперкупата на Испания. Междувременно участва на Евро 1996 и Мондиал 1998, но не записва нито една среща на тези първенства.

Тъй като не получава достатъчно игрова практика в Реал, Канисарес преминава във Валенсия. Печели Купата и Суперкупата на Испания през сезон 1998/99. През 1999 г. треньор на „прилепите“ става Ектор Купер, а Валенсия изживява златен период. Канисарес печели титулярно място в испанския национален отбор и е първи избор на Ла Фурия на Евро 2000. На клубно ниво Сантяго играе два финала в Шампионската лига в две поредни години, но те са изгубени съответно от Реал Мадрид и Байерн Мюнхен.

През 2002 г., след като Валенсия става шампион на Испания, титулярното място на Канисарес за Световното първенство е гарантирано. Нелепа контузия обаче изважда стража от състава. През сезон 2003/04 Канисарес печели Примера дивисион и Купата на УЕФА. Участва и на Мондиал 2006 в Германия, но там записва само една среща – срещу Саудитска Арабия в груповата фаза.

На 20 декември 2007 г. треньорът Роналд Куман отстранява от отбора Канисарес, Давид Албелда и Мигел Анхел Ангуло, обвинявайки ги за слабите резултати на клуба. Тримата футболисти тренират с дублиращата формация на „прилепите“, докато през април не са върнати в тима. След края на сезон 2007/08 Канисарес слага край на кариерата си с точно 500 изиграни срещи в първенствата на Испания.

Статистика

Клубна статистика

Национален отбор

Успехи 
 Шампионска лига – 1997/98
 Купа на УЕФА – 2003/04
 Интертото – 1998
 Суперкупа на УЕФА – 2004
 Примера дивисион – 1994/95, 1996/97, 2001/02, 2003/04
 Купа на Краля – 1998/99, 2007/08
 Суперкупа на Испания – 1997, 1999
 Вратар на годината в Испания – 1992/93, 2000/01, 2001/02, 2003/04

Източници

Външни препратки 
 Профил в national-football-teams.com
 Профил в BDFutbol

Испански футболисти
Футболисти на Реал Мадрид
Футболисти на Реал Мадрид Кастиля
Футболисти на Елче КФ
Футболисти на ФК Селта
Футболисти на Валенсия